

Patronyme 

  (1916–2009), politicien britannique ;
  (1951-), footballeur de Chester City ;
 Ian Millington (1950-), développeur et auteur de livres de cours sur le développement de jeu vidéo américain ;
 Jean Millington (1949-), musicienne de rock philippo-américaine ;
 John Millington Synge (1871-1909), dramaturge, prosateur et poète irlandais ;
  (1945–1979), actrice pornographique  britannique ;
 , auteur britannique ;
 , ornithologue britannique ;
 Richard Laurence Millington Synge (1914-1994), chimiste anglais ;
  (fl. 1591–1603), éditeur anglais ;
 Thomas Millington (1628–1704), médecin anglais ;
  (1943–2015), footballeur.

Toponyme

Millington, localité du Cheshire.

Millington, ville de l'État du Maryland ;
 Millington, un village du comté de Kendall dans l'Illinois.
 Millington, ville de l'État du Tennessee.

Source de la traduction 

Patronyme anglais